san Lanfranco Beccari, vescovo di Pavia (XII secolo), commemorato il 23 giugno;
 san Lanfranco di Vercelli, vescovo di Vercelli, commemorato il 2 settembre;
 beato Lanfranco di Canterbury, vescovo, commemorato il 28 maggio.